Алле́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Алленова, Ольга Владимировна (род. 1976) — российская журналистка, лауреат Премии Правительства РФ (2015).

См. также 
 Аллен